

Astronomie 
 (3888) Hoyt, astéroïde.

Patronyme 

 Arthur Hoyt (1874-1953), acteur et réalisateur américain ;
 Charles Hale Hoyt (1859 – 1900), dramaturge américain ;
 Edith Hoyt (1894-1971),, peintre américaine ;
 John Hoyt (1905-1991), acteur, scénariste et producteur américain ;
 LaMarr Hoyt (1955-2021), joueur américain de baseball ;
 Lance Hoyt (1977-), lutteur américain ;
 Monty Hoyt (1944-1997), patineur artistique américain ;
 Richard Hoyt (1941-), écrivain américain, auteur de roman policier et de roman d'espionnage ;
 Robert L. Hoyt (?), ingénieur du son américain ;
 Team Hoyt (1940-2021), le père et fils (handicapé), athlètes américains ;
 Waneta Hoyt (1946-), tueuse en série américaine ;
 William Hoyt (1875-1954), athlète américain, spécialiste du saut à la perche.

Personnage de fiction 
 Jaz Hoyt, personnage de la série Oz.

Sport 
 Hoyt, fabricant de matériel de tir à l'arc.

Toponyme

Canada 
 Hoyt, communauté canadienne du Nouveau-Brunswick.

États-Unis 
 Hoyt (Kansas) ;
 Hoyt, census-designated place située en Oklahoma.